Футбольная лига в сезоне 1994-95 — 97-й сезон Футбольной лиги Англии. Победителем Первого дивизиона стал Миддлсбро, Второго — Бирмингем Сити, а Третьего — Карлайл Юнайтед.

Итоговые турнирные таблицы

Первый дивизион Футбольной лиги

Плей-офф

Второй дивизион

Плей-офф

Третий дивизион

Плей-офф

Ссылки 
 Футбольная лига 1994/95 на RSSSF.com

1994
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Футбол в Европе в 1994 году
Футбол в Европе в 1995 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995